Schirrmeister steht für

 einen Kfz-Meister des Fuhrparks eines militärischen Verbandes, siehe Schirrmeister

Schirrmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Schirrmeister (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Georg Schirrmeister (1890–1969), deutscher Architekt in Jena
 Paul Schirrmeister (1868–1945), deutscher Naturheilkundler und Persönlichkeit der Bodenreform-Bewegung
 Silvio Schirrmeister (* 1988), deutscher Hürdensprinter
 Wulf Schirrmeister (* 1943), deutscher Mediziner, Anästhesist und Intensivmediziner, Hochschullehrer und Klinikdirektor in Jena und Gera

Siehe auch:
 Schirmeister